Hrvatska
 Kestenovac (Donji Lapac), naselje u općini Donji Lapac
 Kestenovac (Vojnić), naselje u općini Vojnić